Juniorverdensmesterskabet i ishockey 2015 var det 38. junior-VM i ishockey. Mesterskabet havde deltagelse af 39 hold og afvikles i form af seks niveauopdelte turneringer i løbet af december 2014 og januar 2015. Mesterskabet for de bedste 10 hold afvikledes i Toronto og Montreal, Canada i perioden 26. december 2014 - 5. januar 2015.

Topdivisionen 

I topdivisionen spiller 10 hold om det egentlige verdensmesterskab.

Hold 

Turneringen har deltagelse af de ni bedste hold fra junior-VM 2014 og vinderen af 1. division gruppe A ved junior-VM 2014.

Arenaer 

Turneringen afvikles i to arenaer i Helsinki, Finland.
 Air Canada Centre, der normalt er hjemmebane for NHL-holdet Toronto Maple Leafs, og som har plads til 18.800 tilskuere.
 Centre Bell, der er hjemmebane for Montreal Canadiens, og hvis tilskuerkapacitet er 21.273.

Format 

Holdene spiller først en indledende runde, hvor de 10 hold er inddelt i to grupper med fem hold i hver. I hver gruppe spiller holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold i hver gruppe går videre til kvartfinalerne. De to hold, der slutter på femtepladserne i de to indledende grupper, går videre til nedrykningskampen, hvor de to hold spiller bedst af tre kampe. Vinderen af nedrykningsserien sikrer sig endnu et år i den bedste division, mens taberen bliver rykket ned i 1. division gruppe A.

Resultater

Indledende runde 

Gruppe A

Gruppe B

Nedrykningskampe

Slutspil 

Kvartfinaler

Kvartfinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Medaljevindere

Statistik

1. division gruppe A 

1. division gruppe A er andet niveau i junior-VM-hierarkiet. Turneringen bliver spillet i ,  i perioden  -  20 og har deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle. Holdene spiller om én oprykningsplads til topdivisionen og om at undgå én nedrykningsplads til 1. division gruppe B.

1. division gruppe B 

1. division gruppe B er tredje niveau i junior-VM-hierarkiet. Turneringen bliver spillet i ,  i perioden  -  20 og har deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle. Holdene spiller om én oprykningsplads til 1. division gruppe A og om at undgå én nedrykningsplads til 2. division gruppe A.

2. division gruppe A 

2. division gruppe A er fjerde niveau i junior-VM-hierarkiet. Turneringen bliver spillet i ,  i perioden  -  20 og har deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle. Holdene spiller om én oprykningsplads til 1. division gruppe B og om at undgå én nedrykningsplads til 2. division gruppe B.

2. division gruppe B 

2. division gruppe B er femte niveau i junior-VM-hierarkiet. Turneringen bliver spillet i ,  i perioden  -  20 og har deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle. Holdene spiller om én oprykningsplads til 2. division gruppe A og om at undgå én nedrykningsplads til 3. division.

3. division 

3. division er sjette niveau i junior-VM-hierarkiet. Turneringen bliver spillet i ,  i perioden  -  20 og har deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle. Holdene spiller om én oprykningsplads til 2. division gruppe B.

Kilder 
 IIHF - 2015 World Junior Championship

Noter 

2015
Ishockey i 2014
Ishockey i 2015